

Geografia 
 Opp – città della Contea di Covington, Alabama

Sigle 
 Object Push Profile – profilo Bluetooth
 Occupational Personality Profile – test di personalità
 Organizational Process Performance – process area del Capability Maturity Model

Musica 
 Opp. – abbreviazione del plurale di Opus

Scienza e tecnologia 
 OPP – Polipropilene orientato